Cournon peut faire référence à :
 Cournon, commune française du Morbihan.
 Cournon-d'Auvergne, commune française du Puy-de-Dôme.